Асау́ла:

 Асаула — українське прізвище.
 Асаула Прокіп — козак полкової сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища